Le mot reproduction peut désigner l'action de reproduire et son résultat ; c'est un mot polysémique : 

 en technique, la reproduction est la réalisation d’une ou plusieurs copie(s) d’un modèle ; par exemple, la duplication de documents par photographie, imprimerie, gravure, etc.
 en biologie, la reproduction est l'ensemble des processus par lesquels les individus existants engendrent de nouveaux individus capables à leur tour de se reproduire ;
 en sociologie, la reproduction sociale est une théorie élaborée par la sociologie bourdieusienne sur l'idée de la transmission du capital économique mais aussi d'un capital fort  celui du capital culturel (apport majeur de cette notion dans la sociologie contemporaine) au sein notamment de la famille.
 en démographie, la reproduction est une mesure du remplacement des générations ou des populations par le calcul du taux brut de reproduction et du taux net de reproduction.
 dans le domaine de l'imprimerie et de la photographie, la reproduction désigne la copie d'un document (reprographie), par exemple au moyen d'un « banc de reproduction »
 dans la littérature, reproduire une œuvre veut dire la recopier.

Musique 
 Reproduction est un album du groupe britannique The Human League (1979).

Voir aussi 

 Autoreproduction (se reproduire tout seul)
 Reproductibilité en sciences